32-й гвардейский истребительный авиационный Виленский орденов Ленина и Кутузова полк (32-й гв. иап) — авиационный полк в составе ВВС РККА во время Великой Отечественной войны.

Наименования полка 
 434-й истребительный авиационный полк;
 32-й гвардейский истребительный авиационный полк (22.11.1942);
 32-й гвардейский истребительный авиационный ордена Ленина полк (02.09.1943);
 32-й гвардейский истребительный авиационный Виленский ордена Ленина полк (25.07.1944);
 32-й гвардейский истребительный авиационный Виленский орденов Ленина и Кутузова полк (22.10.1944);
 32-й гвардейский истребительный авиационный Виленский орденов Ленина и Кутузова полк ПВО (01.10.1948);
 32-й гвардейский истребительный авиационный Виленский орденов Ленина и Кутузова полк (15.02.1950);
 213-й истребительный авиационный полк (07.1962);
 32-й гвардейский истребительный авиационный Виленский орденов Ленина и Кутузова полк (09.1963);
 Войсковая часть (полевая почта) 35452/

История 
Полк начал формирование 20 июля 1941 года как 434-й истребительный авиационный полк при 2-м запасном истребительном авиаполку ВВС Московского военного округа (ст. Сейма Горьковской области) по штату 015/174 на самолётах ЛаГГ-3.

В боевые действия вступил 22.08.1941 г. в составе 2-й Резервной авиагруппы СВГК на Ленинградском фронте на самолётах ЛаГГ-3.

Первая известная воздушная победа полка в Отечественной войне одержана 11 сентября 1941 года: командир полка майор Корягин А. А. в воздушном бою в районе юго-восточнее г. Демянск сбил немецкий истребитель Ме-109.

22 ноября 1942 года за образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм приказом НКО СССР № 374 полк преобразован в 32-й гвардейский истребительный авиационный полк.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума ВС СССР 02 сентября 1943 года полк награждён орденом Ленина.

За отличие в боях за овладение городом Вильнюс приказом ВГК № 0213 от 25.07.1944 г. полку присвоено почётное наименование «Виленский».

За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при прорыве обороны противника юго-восточнее Риги и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума ВС СССР от 22.10.1944 полк награждён орденом Кутузова III степени.

09 мая 1945 года полк исключён из действующей армии.

В ноябре 1947 года полк получил реактивную технику — самолёты Як-15 (15) и МиГ-9 (10). 1 октября 1948 года передан из ВВС в войска ПВО. В составе 3-й гв. иад перебазирован из 16-й ВА ГСОВГ в г. Орел со включением в состав 32-го иак ПВО 19-й ВИА ПВО. В июне 1949 года передан из 98-й гв. иад ПВО (бывш. 3-й гв. иад) в состав 15-й гв. иад ПВО 19-й ВИА ПВО. 15 февраля 1950 года передана в состав 324-я истребительная авиационная Свирская Краснознамённая дивизия ВВС Московского военного округа с перебазированием на аэродром Кубинка.

В 1950 году переучился и перевооружился на истребители МиГ-15. 22 ноября 1950 года из убывающей в Правительственную командировку в КНР на Корейскую войну 324-я истребительная авиационная Свирская Краснознамённая дивизия ВВС Московского военного округа передан во вновь сформированную 9-ю истребительную авиационную дивизию ВВС Московского военного округа без изменения места дислокации.

В 1955 году группа лётчиков полка первыми в ВВС участвовала в войсковых испытаниях сверхзвуковых истребителей МиГ-19. В апреле 1960 года первым в ВВС полк переучился на самолёты МиГ-21Ф-13.

В период с июля 1962 года по сентябрь 1963 года под наименованием «213-й истребительный авиационный полк» участвовал в операции «Анадырь» (спецкомандировка на Кубу) на самолётах МиГ-21Ф-13. Указом Президиума Верховного Совета СССР № 1739-VI от 01.10.1963 года за образцовое выполнение специального задания многие участники спецкомандировки были награждены орденами и медалями, а командир полка полковник Шибанов Н. В. — орденом Ленина.

В период с декабря 1967 года по май 1989 года входил в состав 9-й истребительной авиационной дивизии 
ВВС Московского военного округа (аэродром Шаталово). На вооружении имел различные модификации МиГ-21 и МиГ-23. В 1970 году первым в ВВС СССР перевооружён на МиГ-23, проводил войсковые испытания этих самолётов. В 1988 году 1-я эскадрилья полка участвовала в боевых действиях в Афганистане на самолётах МиГ-23.

30 июня 1989 года полк расформирован в 9-й истребительной авиационной дивизии ВВС Московского военного округа на аэродроме Шаталово.

Вооружение 
Изначально полк был укомплектован истребителями ЛаГГ-3. В ходе боевых действий на вооружение поступали Як-1, Як-7б, Як-1б, Як-9, Ла-5, Ла-5Ф, Ла-5ФН, в конце войны — Ла-7.

Командование 
 майор А. А. Корягин (август 1941 — ноябрь 1941)
 капитан К. И. Панчев (ноябрь 1941 — весна 1942)
 майор И. И. Клещев (май 1942 — 19 сентября 1942)
 майор А. Ф. Семёнов (19 сентября 1942 — 9 октября 1942)
 майор В. П. Бабков (10 октября 1942 — 16 февраля 1943)
 полковник В. И. Сталин (16 февраля 1943 — 26 мая 1943)
 майор Б. П. Любимов (май 1943 — 6 июля 1943)
 подполковник В. И. Давидков(17 июля 1943 — октябрь 1943)
 майор И. М. Холодов (октябрь 1943 — февраль 1944)
 подполковник А. Ф. Семёнов (февраль 1944 — май 1944)
 майор В. А. Луцкий (май 1944 — сентябрь 1948)
 подполковник Ф. П. Оноприенко (1954—1959)
 полковник Шибанов Николай Васильевич (1962—1963)
 подполковник, полковник Д. В. Бобров (1969—1971)

Участие в операциях и битвах 

 Великолукская операция с 6 декабря 1942 года по 18 марта 1943 года
 Демянская операция с 15 февраля 1943 года по 28 февраля 1943 года
 Курская битва:
 Орловская операция «Кутузов» — с 12 июля 1943 года по 18 августа 1943 года.
 Брянская операция — с 17 августа 1943 года по 3 октября 1943 года.
 Городокская операция — с 13 декабря 1943 года по 31 декабря 1943 года.
 Белорусская наступательная операция «Багратион»:
 Витебско-Оршанская операция — с 23 июня 1944 года по 28 июня 1944 года.
 Минская операция — с 29 июня 1944 года по 4 июля 1944 года.
 Шяуляйская операция — с 5 июля 1944 года по 31 июля 1944 года.
 Прибалтийская операция:
 Рижская операция — с 14 сентября 1944 года по 22 октября 1944 года.
 Мемельская операция — с 5 октября 1944 года по 22 октября 1944 года.
 Восточно-Прусская операция — с 13 января 1945 года по 25 апреля 1945 года.
 Берлинская стратегическая наступательная операция — с 16 апреля 1945 года по 8 мая 1945 года.

Почётные наименования 
 32-му гвардейскому ордена Ленина истребительному авиационному полку присвоено почётное наименование «Виленский»

Награды 
 32-й гвардейский истребительный авиационный Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1943 года полк награждён орденом «Ленина»
 32-й гвардейский Виленский ордена Ленина истребительный авиационный полк 22 октября 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при прорыве обороны противника юго-восточнее города Рига и проявленные при этом доблесть и мужество награждён Орденом Суворова Кутузова III степени.

Благодарности Верховного Главнокомандующего 
 За овладение городом Лида
 За овладение городом Елгава (Митава)
 За прорыв обороны противника северо-западнее и юго-западнее города Шяуляй

Герои Советского Союза и Российской Федерации 
  Анискин Александр Дмитриевич, гвардии старший лейтенант, старший лётчик 32-го гвардейского истребительного авиационного полка 210-й истребительной авиационной дивизии 1-го истребительного авиационного корпуса 3-й Воздушной армии 22 февраля 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Посмертно.
  Гарам Михаил Александрович, гвардии старший лейтенант, старший лётчик 32-го гвардейского истребительного авиационного полка 210-й истребительной авиационной дивизии 1-го истребительного авиационного корпуса 3-й Воздушной армии 22 февраля 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 807.
  Котов Александр Григорьевич, гвардии старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 32-го гвардейского истребительного авиационного полка 210-й истребительной авиационной дивизии 1-го истребительного авиационного корпуса 3-й Воздушной армии 22 февраля 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 813
  Орехов Владимир Александрович, гвардии старший лейтенант, командир звена 32-го гвардейского истребительного авиационного полка 210-й истребительной авиационной дивизии 1-го истребительного авиационного корпуса 3-й Воздушной армии 01 мая 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 926.
  Савельев Василий Антонович, гвардии старший лейтенант, командир звена 32-го гвардейского истребительного авиационного полка 210-й истребительной авиационной дивизии 1-го истребительного авиационного корпуса 3-й Воздушной армии 01 мая 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 934.
  Хользунов Алексей Иванович, гвардии лейтенант, заместитель командира эскадрильи 32-го гвардейского истребительного авиационного полка 210-й истребительной авиационной дивизии 1-го истребительного авиационного корпуса 3-й Воздушной армии 01 мая 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Посмертно.
 лейтенант Алкидов Владимир Яковлевич (12 августа 1942)
 капитан Бабков Василий Петрович (23 ноября 1942)
 старший лейтенант Баклан Андрей Яковлевич (23 ноября 1942)
 лейтенант Долгушин, Сергей Фёдорович (5 мая 1942)
 лейтенант Карначёнок Николай Александрович (23 ноября 1942, посмертно)
 гвардии капитан Луцкий Владимир Александрович (24 августа 1943)
 гвардии старший лейтенант Макаров Аркадий Сергеевич (28 сентября 1943)
 гвардии старший лейтенант Марков Алексей Иванович (23 февраля 1945)
 гвардии лейтенант Михайлов Евгений Витальевич (26 октября 1944, посмертно)
 гвардии старший лейтенант Прокопенко Фёдор Фёдорович (27 марта 1996)
 гвардии старший лейтенант Савельев Василий Антонович (1 мая 1943)
 гвардии старший лейтенант Фёдоров Александр Яковлевич (24 августа 1943)
 гвардии капитан Шишкин Александр Павлович (28 сентября 1943)

Другие лётчики 
 Лебедева, Антонина Васильевна (1916—1943) — парторг эскадрильи.
 Нечаева, Клавдия Андреевна (1916—1942) — командир звена.

Итоги боевой деятельности 
За годы Великой Отечественной войны в период с 24 августа 1941 года по 9 мая 1945 года 32-й гвардейский Виленский орденов Ленина и Кутузова III степени истребительный авиационный полк воевал на Волховском, Юго-Западном, Сталинградском, Донском, Калининском, Северо-Западном, Брянском, 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах, на 1-м и 3-м Белорусских фронтах и совершил 8388 боевых вылетов, в воздушных боях уничтожил 518 самолётов противника. Кроме этого лётчиками полка было уничтожено на земле 19 самолётов, 748 автомашин, 4 паровоза, 4 бронетранспортёра, до 780 солдат и офицеров противника.

За годы войны полк потерял в боях 54 лётчика и 95 самолётов.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 Фотографии лётчиков и самолётов 32 ГИАП
 The Luftwaffe, 1933- 45
 Авиаторы Второй мировой войны
 «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945» / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985. — 598 с. Электронная версия
 32-й гвардейский иап на Кубе (1962—1963 гг.)

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1989 году
Участники Великолукской наступательной операции
Участники Демянской операции (1942)
Участники Курской битвы
Участники Орловской операции
Участники Брянской операции
Участники Городокской операции
Участники Белорусской операции (1944)
Участники Витебско-Оршанской операции
Участники Минской операции
Участники Шяуляйской операции
Участники Рижской операции (1944)
Участники Прибалтийской операции (1944)
Участники Мемельской операции
Участники Восточно-Прусской операции (1945)
Воинские части и формирования — участники Берлинской битвы